zelfregulering (bestuur): zelfregulering van maatschappelijke sectoren
homeostase (fysiologie): zelfregulering van organismen
homeostase (sociologie): zelfregulering van sociale systemen